Császta puszta, Császtva vagy Császta, középkori birtok Borsod vármegyében
Gúta-Császta
Császta, Szászvár része
Császta hegy